Bähnle (schwäbischer Diminutiv von Bahn) steht für:
 Boller Bähnle, Nebenbahn von Göppingen nach Boll 
 Isny Bähnle Bahnstrecke Kempten–Isny in Bayern und Baden-Württemberg
 Sachsenrieder Bähnle, Radwanderweg
 Schongauer Bähnle, Bahnstrecke Kaufbeuren–Schongau 
Siehe auch:
 Bähnchen
 Wälderbähnle